Observation Island  ist der Name folgender Inseln:

 Observation Island (Antarktika) in Enderbyland
 Observation Island (Kanada) in Nunavut
 Observation Island (Northern Territory) in Australien